Placosoma kan syfta på:
 Placosoma (svampar) – ett släkte av svampar
 Placosoma (kräldjur) – ett släkte av kräldjur